Eduard Hau ist der Name folgender Personen:

* Eduard Hau (Maler) (1807–1888), deutschbaltischer Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Eddy Hau (* 1952), deutscher Motorsportler